Plusieurs personnalités se nomment Thomas Jahn :
 Thomas Jahn (1965-), réalisateur allemand
 , sociologue allemand